Гней Юлий Ментон (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Юлиев, консул 431 года до н. э.

Коллегой Гнея Юлия по консульству стал Тит Квинкций Пен Цинциннат. Когда эквы и вольски сосредоточили при Альгиде большие силы для нападения на Рим, консулы двинулись навстречу врагу. Но идея совместного командования себя не оправдала: «всех пугало криводушие консулов, их раздоры и стычки при совещаниях». Поэтому сенат постановил назначить диктатора; заставить консулов подчиниться этому решению смогли только народные трибуны.

Диктатор Авл Постумий Туберт, отправляясь на войну, оставил Гнея Юлия в Риме для обороны города.

О дальнейшей судьбе Гнея Юлия ничего не известно.

Примечания 

Юлии